Иностранные награды воинских частей () — это коллективные награды американским воинским частям и подразделениям аналогичные американским коллективным наградам, которые вручаются представителями других стран. Все эти награды имеют американский аналог.

Правила ношения этих наград определяются Руководствами  AR 672-5-1,  DA 672-1 и 672-3. Полученные воинскими частями иностранные награды военнослужащие имеют право носить в виде аксельбантов. Мужчины носят аксельбант у левого плеча, а женщины у правого плеча.

Список

Примечания 

Военные награды США